Меліоратор — працівник у сфері меліорації
 Меліоратор — містоутворююче підприємство міста Буча, Київська область, Україна

 Меліоратор — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область, Казахстан

Див. також 
 Меліоративне